Touchdown – element gry w futbol amerykański
 przyłożenie – sposób zdobywania punktów w rugby